Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1998 si è svolto dal 3 novembre al 12 novembre 1998 a Fukuoka, Kagoshima, Matsumoto, Nagoya, Osaka, Tokuyama e Tokyo, in Giappone: al torneo hanno partecipato sedici squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, a Cuba.

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A - Tokyo

Risultati

Classifica

Girone B - Tokuyama

Risultati

Classifica

Girone C - Matsumoto

Risultati

Classifica

Girone D - Kagoshima

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone E - Nagoya

Risultati

Classifica

Girone F - Fukuoka

Risultati

Classifica

Fase finale - Osaka

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Podio

Campione 
Cuba(Terzo titolo)

Secondo posto 
Cina

Terzo posto 
Russia

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1998
Campionati mondiali di pallavolo femminile